België, Belgisch, het bijvoeglijk naamwoord dat "afkomstig uit of met betrekking tot de staat België" betekent.
 Belgisch (taal), de term die de taalkundige Maurits Gysseling hanteert voor een Indo-Germaanse taal die mogelijk tot kort voor onze tijdrekening in bepaalde regio's van het toenmalige Gallië zou zijn gesproken.
 Belgisch-Nederlands, de variant van het Nederlands zoals die in België gesproken wordt. Belgisch-Nederlands verwijst vooral naar de woorden en uitdrukkingen die in België min of meer algemeen zijn, maar in Nederland niet of nauwelijks gebruikt worden.